Kunszentmárton beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kunszentmárton
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kunszentmárton
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kunszentmárton